Il singolare del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 3 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Irina-Camelia Begu che ha battuto in finale Aleksandra Panova 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Irina-Camelia Begu (Campionessa)
 Aleksandra Panova (finale)
 Kristína Kučová (quarti di finale)

 María Irigoyen (semifinali)
 Paula Kania (primo turno)
 Sachia Vickery (secondo turno)
 Florencia Molinero (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014